Шотла́ндская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Абхазия/Грузия 
 Шотландская улица — улица в Сухуме.

Россия 
 Шотландская улица — улица в Санкт-Петербурге.